Cinema Bizarre () — немецкая рок-группа из Берлина, созданная в 2005 году. Дебютный альбом группы вышел в 2007 году. Менеджером группы выступил солист группы Lacrimosa Тило Вольфф. В январе 2010 года участники группы объявили, что берут перерыв в работе.

Группа продала более 1,5 млн записей по всему миру.

Участники группы 
Следует отметить, что японизированные псевдонимы участников следует читать по правилам ромадзи, так как участники группы являются немцами и носителями немецкого языка.

 Strify (Страйфи, Андреас Эдуард Худек, 20 августа 1988) — вокал
 Kiro (Киро, Карстен Карл Шефер, 11 января 1988) — бас-гитара
 Yu (Ю, Ханнес де Бюр, 29 декабря 1988) — гитара
 Shin (Шин, Марсель Готоу, 12 декабря 1989) — ударные
 Romeo (Ромео, Тобиас Коль, 4 августа 1988) — клавишные

Бывшие участники:
 Luminor (Люминор, Ларс Фальковски, 22 марта 1985 -12 апреля 2020) — клавишные и бэк-вокал

История 
Первый сингл группы «Lovesongs (They Kill Me)» вышел 14 сентября 2007, через две недели после первого выступления группы в немецком музыкальном шоу The Dome. Norddeutscher Rundfunk (Северогерманское телерадиовещание) номинировало группу на конкурс Евровидение-2008, однако во втором туре голосования победили No Angels и Carolin Fortenbacher.

Первый студийный альбом Final Attraction группа выпустила 12 октября 2007 года. Это единственный альбом, в записи которого принял участие Люминор. Вышло три сингла с песнями альбома: «Lovesongs (They Kill Me)», «Escape to the Stars» и «Forever or Never». Альбом был выпущен в нескольких европейских странах.

28 марта 2008 года они начали свой первый тур по Европе. В сентябре 2008 года Люминор сделал перерыв в гастролях с группой. Было объявлено, что его здоровье ухудшилось, и ему нужно свободное время, чтобы поправиться. Пока он был в перерыве, близкий друг Ю — Ромео путешествовал и играл с группой.

1 ноября 2008 года был выпущен трейлер, в котором было указано, что вторым альбомом Cinema Bizarre станет ToyZ.

В 2009 году Cinema Bizarre совершили поездку по Северной Америке в качестве вступительного акта для Леди Гаги в её туре The Fame Ball Tour.

Первоначально первый сингл с их нового альбома должен был быть «My Obsession», песня описанная Страйфи как «мощная баллада». Однако сингл просочился, и, таким образом, он был снят с Интернета. Дата выхода альбома также была отодвинута с мая на 21 августа. «My obsession», хотя уже имел обложку, не был выпущен. Группа опубликовала сообщение на своем официальном аккаунте YouTube, в котором выражается их разочарование, и что они изменят сингл. На своем официальном сайте они объявили, что их американский альбом будет озаглавлен Bang!. Первым синглом с альбомов ToyZ и Bang!, стал «I Came 2 Party» исполненный в дуэте с английским исполнителем Space Cowboy.

Второй студийный альбом ToyZ был выпущен в Европе 9 августа 2009 года, в России — 21 августа того же года. В альбом вошло 2 сингла: «I Came 2 Party» и «My Obsession». Песня «I Came 2 Party» была исполнена вместе с известным английским исполнителем Space Cowboy.

Третий студийный альбом BANG! вышел 25 августа 2009 года. В альбом, выпущенный специально для Америки, вошли две новые песни — «Get It On (Bang a Gong)» и «Wasted». В России данный альбом не был издан. Это был второй альбом, участие в котором принял Ромео.

Также есть песня «The Other People», которая не вошла ни в один из трёх альбомов, но неоднократно исполнялась на концертах.

21 января 2010 в блоге на MySpace группа объявила, что берёт перерыв, так как «им пора начать что-нибудь новое».

В июне 2010 года Kiro и Shin посетили Россию с эксклюзивными DJ-сетами. В интервью российскому интернет-изданию Kiro не исключил возможности продолжения деятельности Cinema Bizarre.

 Расстались мы вовсе не потому, что у нас испортились отношения, — мы всё так же дружим и продолжаем общаться. Но мы решили сделать перерыв, просто потому что каждый из нас хотел заняться каким-то свои делом, собственным проектом. Нам пришлось пойти разными дорогами, но, возможно, через несколько лет мы воссоединимся, кто знает. Я уверен, что это не «разрыв», а только «перерыв». Еще неизвестно, что будет через пару-тройку лет. Поживём — увидим.

Уход Люминора из группы 
С сентября 2008 года клавишник Люминор не играл на концертах, его место занял Ромео (близкий друг Ю). 27 ноября Люминор объявил в своём блоге на MySpace, что вынужден покинуть Cinema Bizarre. Он сообщил, что его состояние ухудшилось и не может больше выступать с группой.

С 2009 года Ромео стал официальным членом группы.

Достижения 
15 января 2009 года Cinema Bizarre, как самая успешная новая группа Германии, получили награду European Border Breakers. В России дебютный альбом Cinema Bizarre Final Attraction достиг статуса «золотого альбома».

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт

Поп-группы Германии
Visual kei
Рок-группы Германии
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из Германии
Группы глэм-рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2010 году